Non-Uniform Memory Access
 National Underwater and Marine Agency

Zobacz też 
 Numa Pompiliusz 
 (15854) Numa
 Numa Andoire
 Numa Droz